Китайское Классификационное Общество (англ. China Classification Society, CCS; кит.: 中國船級社) — основанное в 1956 году общество, специализирующееся на классификации и сертификации в области судоходства, судостроения, эксплуатации шельфа и связанных с этими сферами производств в целях обеспечения безопасности на море и предотвращения его загрязнения.

Также данное общество выполняет функции Морского регистра в Китае. В Регистре Ллойда суда, классифицированные Обществом, имеют отметку CC.

Одно из 13 членов МАКО (с 1988 года), председатель МАКО в периоды 1996-1997 и 2006-2007 годов.

Примечания 

Классификационные общества
Организации, основанные в 1956 году